Mužská čtyřhra French Open 2019 probíhala na přelomu května a června 2019. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla francouzská dvojice Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jejíž členové nestartují společně. Herbert do deblové soutěže nezasáhl. Spoluhráčem Mahuta se stal Rakušan Jürgen Melzer, s nímž skončil ve druhém kole na raketách Němců Kevina Krawietze a Andrease Mieseho.

První kolo bylo rozehráno 28. května 2019 a finále proběhlo v sobotu 8. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera po finále ženské dvouhry.

Titul pro Kevina Krawietze a Andrease Miese 

Vítězem se stal německý nenasazený pár Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve finále za 85 minut zdolal Francouze Jérémyho Chardyho s Fabricem Martinem po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do deblového žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a rozdělili částku 580 000 eur. V rámci okruhu ATP Tour získali, po únorovém triumfu na New York Open 2019, druhou společnou i individuální trofej. Stali se vůbec první ryze německou dvojicí, která vyhrála grandslamovou trofej ve čtyřhře mužů. Jednalo se přitom o jejich devátý společný start na turnajích okruhu ATP Tour a po Wimbledonu 2018 teprve druhý grandslamový. V otevřené éře French Open zvítězili, po Jimu Grabbovi a Patricku McEnroeovi z roku 1989, jako druhý pár již při své debutové účasti. V open éře před nimi triumfovalo na pařížské antuce pět deblistů při své premiéře. Po Michaelu Stichovi a Philippu Petzschnerovi se stali třetím a čtvrtým německým tenistou, který ovládl mužskou grandslamovou čtyřhru. Na deblovém žebříčku ATP se posunuli na nová kariérní maxima, Krawietz 21. příčku a Mies 22. místo.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifiále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (3. kolo)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (3. kolo)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (3. kolo)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská čtyřhra